Мишка може да се отнася за:

 Мишка, дребен гризач.
 Мишка, компютърно устройство.
 Мишка, български остров по Дунав.
 Panzerkampfwagen VIII Maus (мишка), германски танк от Втората световна война.